Luze kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Luze, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Luzé, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,

Tjeckien 

 Luže, Pardubice, Okres Chrudim, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar